Cotation (dessin industriel),
 Cotation (escalade),
 Cotation en alpinisme,
 Cotation (finance),
 Cotation (commerce).

La cote est la valeur estimée d'un objet, notamment de collection. Il existe des catalogues de cotation :
 en philatélie, voir catalogue de timbres.